El término Alarcón puede referirse a:

Lugares 
 Alarcón, pueblo de la provincia de Cuenca (España).
Pozuelo de Alarcón, municipio de la Comunidad de Madrid (España)

Personas 
 Alarcón (apellido)
 Fernando o Hernando de Alarcón (1500-1541), marino y conquistador español.
 Juan Ruiz de Alarcón (1580-1639), escritor y dramaturgo hispano-mexicano.
 Francisco de Alarcón y Covarrubias (1589-1675), obispo español.
 Francisco Antonio de Alarcón (f. 1647) político español.
 Francisco Jareño Alarcón (1818-1892), arquitecto español.
 Próspero Alarcón (1825-1908), sacerdote católico mexicano, arzobispo de México.
 Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891), novelista español.
 Julio Alarcón y Meléndez (1843-1924), poeta y escritor español.
 José Alarcón Pina (1911-1999), escultor español.
 Enrique Alarcón (1917-1995) decorador español de cine.
 Lucho Alarcón (1929-), actor chileno.
 Rolando Alarcón (1929-1973), folclorista, compositor y profesor chileno.
 Miguel Alarcón Suárez (años 1930-2006), historiador y catedrático español.
 Dariel Benigno Alarcón (1939-), guerrillero y militar cubano, compañero del Che Guevara.
 Fernando Alarcón (1940-), actor, periodista y comediante chileno.
 Mario Alarcón (1945-), actor argentino.
 Pablo Alarcón (1946-), actor argentino.
 Fabián Alarcón (1947-), político ecuatoriano, presidente interino en 1997 y 1998.
 Oscar Alarcón Rondón Compositor y Poeta (1998-), Venezolano.
 Juan Carlos Alarcón (1971-), actor venezolano.
 Luis Serrano Alarcón (1972-), director de orquesta y compositor español.
 Chito Cebrián Alarcón (1976-), futbolista español.
 Julio Martín Alarcón (1977-), periodista y escritor español.
 Santiago Alarcón (1977-), actor colombiano.
 Raúl Alarcón (1986-), ciclista profesional español.
 Lizette Lombó Alarcón (1989-), presentadora de televisión y periodista mexicana.
 Francisco Alarcón (1990-), futbolista chileno.
 Marta Alarcón, (1962-), doctora en medicina especialista en genética estadounidense de origen mexicano.